Doktor Död kan syfta på:

 Aribert Heim (1914–1992), kallad Doktor Död, nazistisk läkare från Österrike
 Grigorij Majranovskij (1899–1964), en sovjetisk biolog och människorättsbrottsling
 Josef Mengele (1911–1979), känd som "Dödsängeln", nazistisk läkare i koncentrationslägret Auschwitz
 Jayant Patel (1950–), Doktor Död, läkare anklagad för vanvård av patienter
 Harold Shipman (1946–2004), Dr Död, brittisk läkare och seriemördare

Se även
 Historien om Doktor Död – en amerikansk TV-film från 2010 om Jack Kevorkian, originaltitel: You Don't Know Jack